През 2008 г. се провежда поредното издание на Премиър лигата по снукър.

Резултати

Групова фаза

Фаза на директна елиминация 

 Марк Селби 5 - 0  Стивън Хендри:
 83(34)-34(34), 110-4 (110), 133-0 (128), 115-4 (115), 77-0 (77).
 Рони О'Съливан 5 - 4  Джо Пери:
 68(32)-55(40), 0-93 (85), 93-20 (79), 8-76 (72), 93-24 (31, 62), 0-95 (95), 69-6 (52), 4-100 (100), 104-4 (104)
 Рони О'Съливан 7 - 2  Марк Селби:
 121(93)-11, 82(62)-8, 74(31,38)-18, 84(83)-14, 83(62)-48(48), 58-61, 105(105)-13, 0-84(84), 74(74)-20.

Сенчъри брейкове 
Състезателите получават премия по £1000 за всеки техен сенчъри брейк на турнира
 139, 113, 100  Дин Джънхуй (£3000)
 134, 126, 105, 104  Рони О'Съливан (£3000)
 128, 120, 115, 110, 104, 102, 101  Марк Селби (£7000)
 120  Джон Хигинс (£1000)
 115, 103, 101, 100  Джо Пери (£4000)
 108  Стивън Хендри (£1000)

Най-голям брейк 
Най-големият брейк е дело на Дин Джънхуй и е от 139 точки

Премиър лига (снукър)